Priseaca se poate referi la:
Priseaca, Argeș
Priseaca, Dâmbovița
Priseaca, Olt
Priseaca, Prahova